Санта́на () — испанская  и португальская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Сантана, Жоилсон (род. 1964) — бразильский боксёр.
 Сантана, Жоэл (род. 1948) — бразильский футболист и тренер.
 Сантана, Йохан (род. 1979) — венесуэльский профессиональный бейсболист, выступающий в Главной лиге бейсбола за команду «Балтимор Ориолс» на позиции стартового питчера.
 Сантана, Карлос (род. 1947) — американский гитарист мексиканского происхождения.
 Сантана, Клебер (1981—2016) — бразильский футболист.
 Сантана, Крисмери (род. 1995) — доминиканская тяжелоатлетка.
 Сантана, Ли (род. 1959) — исполнитель старинной европейской музыки (лютня, теорба), специализируется на произведениях эпохи барокко.
 Сантана, Мануэль (1938—2021) — испанский теннисист и теннисный тренер.
 Сантана, Марио Альберто (род. 1981) — аргентинский футболист.
 Сантана, Педро (1801—1864) — первый президент Доминиканской Республики.
 Сантана, Серхио (род. 1979) — мексиканский футболист.
 Сантана, Теле (1931—2006) — бразильский футболист и тренер, играл на позиции правого вингера.
 Сантана, Тито (род. 1953) — американский рестлер.
 Сантана, Фелипе (род. 1986) — бразильский футболист, защитник российского клуба «Кубань».
 Сантана, Хармони (род. 1991) — американская трансгендерная актриса.
 Сантана, Хонатан (род. 1981) — парагвайский и аргентинский футболист.
 Сантана, Элдер (род. 1993) — бразильский футболист.
 Сантана, Эрнан (род. 1990) — испанский футболист.
 Сантана, Эрнесто (род. 1958) — кубинский писатель и поэт, лауреат Государственной премии имени Алехо Карпентьера и Литературной премии имени Франца Кафки.

Составные фамилии 
 Менезес Сантана, Алекс (или Алекс Сантана) (род. 1995) — бразильский футболист, полузащитник.
 Сантана ди Мораес, Эдерсон (род. 1993) — бразильский футболист.
 Сантана дос Сантос, Андерсон (род. 1986) — бразильский футболист.
 Сантана Лопеш, Педру (род. 1956) — португальский политик.
 Сантана Алвес, Рожерио (более известный как Рожерио; род. 1973) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.

Псевдонимы 
 Джуэлз Сантана (род. 1982) — американский хип-хоп исполнитель, продюсер и актёр.
 Fredo Santana — (1990—2018) — американский рэпер.

Топоним 
 Сантана — город на востоке острова Мадейры, что в Автономном регионе Мадейры (Португалия), с населением 3439 человек (2001).
 Сантана — город в Сан-Томе и Принсипи
 Сантана — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амапа.
 Сантана — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегре.
 Сантана — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Сантана — фрегезия (район) в муниципалитете Портел округа Эвора в Португалии.
 Сантана — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Сантана — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Мадейра.
 Сантана — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Сантана (Сантана-Тукуруви) — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, находится в северной части города.
 Сантана — город и муниципалитет в Колумбии.

Составые названия 
 Барра-ди-Сантана — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Кампу-ди-Сантана — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Капела-ди-Сантана — муниципалитет в Бразилии. входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 
 Сантана-да-Азинья — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Сантана-да-Боа-Виста — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Сантана-да-Варжен — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Сантана-да-Понти-Пенса — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Сантана-да-Серра — фрегезия (район) в муниципалитете Орике округа Бежа в Португалии.
 Сантана-де-Камбаш — фрегезия (район) в муниципалитете Мертола округа Бежа в Португалии.
 Сантана-ди-Катагуазис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Сантана-ди-Мангейра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Сантана-ди-Парнаиба — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Сантана-ди-Пирапама — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Сантана-ду-Акарау — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Сантана-ду-Арагуая — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.
 Сантана-ду-Гарамбеу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Сантана-ду-Дезерту — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Сантана-ду-Жакаре — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 
 Сантана-ду-Итараре — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Сантана-ду-Карири — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Сантана-ду-Ливраменту — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Сантана-ду-Маньюасу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Сантана-ду-Мараньян — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.
 Сантана-ду-Мату — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.
 Сантана-ду-Матус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Сантана-ду-Мундау — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас.
 Сантана-ду-Параизу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Сантана-ду-Пиауи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Сантана-ду-Риашу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Сантана-ду-Сан-Франсиску — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.
 Сантана-ду-Серидо — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Сантана-дус-Гарротис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Сантана-дус-Монтис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Серра-ди-Сантана — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Сертан-Сантана — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.

Футбольные клубы 
 Сантана — футбольный клуб из города Сантана, Сан-Томе и Принсипи.
 Сантана — бразильский футбольный клуб из одноимённого города.

Другое 
 Сантана — поток дхарм, создающий иллюзию бытия стабильной сущности.
 Архиепархия Фейра-ди-Сантаны — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Фейра-ди-Сантана, Бразилия.

См. также 
 Santana — американская рок-группа, основанная Карлосом Сантаной.